Премия Эрвина Шредингера (нем. Erwin Schrödinger-Preis) — ежегодная награда, которая вручается Австрийской академией наук за пожизненные достижения в области математики и естественных наук. Премия была учреждена в 1958 году и впервые была присуждена в этом году Эрвину Шрёдингеру.

Критерии премии 
Премия присуждается учёным, проживающим в Австрии, по усмотрению Австрийской академии наук за выдающиеся достижения в области математических и естественных наук. Действительным членам Академии наук Австрии премия не присуждается.
Церемония награждения проводится в октябре каждого года. Премия составляет 15 000 евро, которые выплачиваются ежемесячно.

Лауреаты премии 

 1956 — Эрвин Шрёдингер
 1958 — Феликс Мачацки
 1960 — Эрих Шмид
 1962 — Мариетта Блау
 1963 —  и 
 1964 — Отто Кратки
 1965 — 
 1966 — 
 1967 — Берта Карлик и Густав Ортнер
 1968 — 
 1969 — Вальтер Тирринг
 1970 — Эрика Кремер
 1971 — 
 1972 —  и 
 1973 — 
 1974 —  и 
 1975 — Ричард Кифер и 
 1976 —  и 
 1977 —  и 
 1978 —  и Гюнтер Пород
 1979 — 
 1980 —  и 
 1981 — 
 1982 — 
 1983 —  и 
 1984 —  и 
 1985 — Адольф Неккель и 
 1986 — Вальтер Маджеротто и Хорст Валь
 1987 — Эдвин Франц Хенгге и 
 1988 —  и 
 1989 — 
 1990 — Манфред У. Брайтер и 
 1991 —  и 
 1992 —  и 
 1993 —  и Оскар Ф. Олай
 1994 —  и 
 1995 — Хайнц Гамсйогер и Юргн Хафнер
 1996 — Альфред Клювик
 1997 —  и 
 1998 — Питер Цоллер
 1999 — 
 2000 — Эрих Горник и Ханс Трогер
 2001 — Бернхард Крёйтлер и Зигфрид Зельберхерр
 2002 — Эккехарт Тиллманн
 2003 —  и 
 2004 — Антон Stütz и 
 2005 — Франц Дитер Фишер и Райнер Коц
 2006 — 
 2007 — Георг Брассер и 
 2008 — 
 2009 — 
 2010 — 
 2011 — Герхард A. Хольцапфель
 2012 — 
 2013 — 
 2014 — 
 2015 —  и 
 2016 — Ортрун Миттельштен и Юрген Сандкюхлер
 2017 — 
 2018 — Элли Танака и 
 2019 —  и 
 2020 —  и

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 
 Лауреаты премии 

Награды по алфавиту
Математические награды
Награды Австрийской академии наук